Weinstein – nazwisko

Ludzie noszący nazwisko Weinstein 
 Bob Weinstein
 Harvey Weinstein
 Garri Kasparow (Garri Weinstein)
 Raymond Weinstein

Zobacz też 
 Włókno Semmes-Weinstein
 The Weinstein Company